Rádio Oceano é uma estação de rádio brasileira com sede em Rio Grande, RS. Opera na freqüência 97.1 MHz em FM. Transmite músicas dos mais variados gêneros e cobre esportes com equipe terceirizada.

Ligações externas 
Página oficial

Oceano FM
Estações de rádio fundadas em 1996